Альянс Даниэла Гантухова / Фабрис Санторо — победитель турнира.

Прошлогодние чемпионы — пара Татьяна Головин / Ришар Гаске — не защищала свой титул.

Посев 

  Ренне Стаббс /  Даниэль Нестор (Второй раунд)
  Ай Сугияма /  Максим Мирный (Первый раунд)
  Кара Блэк /  Уэйн Блэк (Второй раунд)
  Анастасия Мыскина /  Йонас Бьоркман (Полуфинал)

<li>  Лизель Хубер /  Кевин Ульетт (Четвертьфинал)
<li>  Мартина Навратилова /  Леандер Паес (Финал)
<li>  Лиза Реймонд /  Махеш Бхупати (Четвертьфинал)
<li>  Елена Лиховцева /  Леош Фридль (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые